Adone Zoli – politico italiano a capo dell'omonimo governo
 Antonio Zoli – partigiano italiano
 Claudio Zoli – cantante e compositore brasiliano
 Corrado Zoli – giornalista, scrittore e diplomatico italiano
 Giancarlo Zoli – avvocato e politico italiano
 Giacomo Zoli – rugbista a 15 italiano

Pagine correlate 
 Zola